Андру́шко — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрушко Василь (1953) — український маляр, скульптор, поет.
 Андрушко Владислав Геннадійович — заслужений працівник транспорту України
 Андрушко Володимир Васильович (1929–2012) — український педагог, письменник, публіцист, громадсько-політичний діяч.
 Андрушко Людмила Миколаївна (* 1972) — український мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства.
 Сергій Андрушко:
 Андрушко Сергій Павлович (1963) — український актор.
 Андрушко Сергій Степанович (1978) — український телерепортер, новинар.
 Андрушко Юрій Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Див. також 
 Андрушковиці

Примітки 

Українські прізвища